

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Na Folwarku – część miasta Zawichost
 Na Folwarku – część wsi Siekierczyna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Na Folwarku – część wsi Brody w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Na Folwarku – część wsi Jankowice w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Na Folwarku – część wsi Smugi w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Na Folwarku – część wsi Roztylice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Zobacz terż 
 Folwark, Folwarki